Sylttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sylttjärnen, sjö i Härjedalens kommun,  (7,54 ha)
Sylttjärnarna (Kalls socken, Jämtland, 704553-138379), sjö i Åre kommun, 
Sylttjärnarna (Kalls socken, Jämtland, 704591-138419), sjö i Åre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn